Roter Elefant steht für:

 Roter Elefant, umgangssprachlich für Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
 Der Rote Elefant, Empfehlungsliste von Jugendmedien